pedaalharp kan verwijzen naar:

 een dubbelpedaalharp: de meest bespeelde harp
 een enkelpedaalharp